В Херсоне работают автобусный и троллейбусный виды транспорта также маршрутные такси. Город соединен железной дорогой, автобусными маршрутами, морским транспортом и аэропортом с разными городами и портами.

Основной городской транспорт 
Основным транспортом города являются троллейбусы, автобусы и маршрутные такси

Троллейбус 

10 июня 1960 года в Херсоне начал свой первый рабочий день троллейбус МТБ-82Д. Он ходил по одному единственному маршруту: от железнодорожного вокзала до улицы Хороводной (ныне улица Ладычука). Тогда работало всего 6 троллейбусов, а протяженность первого маршрута составляла около 7 км. С 8 июня 1988 года в Херсоне начались активно использоваться троллейбусные поезда Владимира Веклича сцепленные из двух машин ЗиУ-682.

Дата открытия движения: 10 июня 1960 г.
 Наименование перевозчика: ГКП «Херсонэлектротранс»
 Количество маршрутов: 7 (на 1 февраля 2018 г.)
 Стоимость проезда: 2,50 грн.
 Принцип оплаты: оплата водителю-кондуктору контролеру .
 Время работы: 5.45 — 20.30
 Количество троллейбусных депо: 1
 Количество троллейбусов в парке: 45 (на 23 февраля 2018 г.)
 Самый старый троллейбус: ЗиУ-682В [В00] № 407 (357), 1987 г.в.
 Самые новые троллейбусы: Богдан Т 701.17 № 493-496, 2017-2018 г.в.

Автобус 

29 сентября 1927 года из Москвы в Херсон прибыли первые три автобуса марки «Я-3», собранные на заводах «Автопромторга». До этого времени основным видом транспорта были лакированные экипажи, фаэтоны с керосиновыми лампами-фонарями, запряженные лошадьми. Пользоваться таким транспортом могли только состоятельные люди. Большинство ходило пешком, особенно когда идти надо было на короткое расстояние. Конный транспорт для перевозки грузов и людей преобладал и в первые годы после революции.

Авиационный транспорт 

Представлен международным аэропортом

 Международный аэропорт «Херсон» — Современный международный аэропорт, с пропускной способностью до 100 пассажиров в час.
Название: Коммунальное предприятие Херсонского областного Совета «Херсонские авиалинии»

Адрес: Аэропорт ГА, г. Херсон, 73000, Украина

Телефон: +38(0552) 33-71-87

Факс: +38(0552) 33-71-81

Директор — Агафонов Ярослав Иванович

Услуги: перевозка пассажиров
 Основан в: 1946 г.
 Местонахождение: Херсонская обл., пос. Чернобаевка
 Код ITAO: KHE
 Код ICAO: UKOH
 Внутренний код: ХРС
 Класс ВПП: В
 Превышение: 45 м
 Характеристика ВПП: смешанного типа, 2500×42 м, PCN 30/R/C/X/T, 100 т
 ССО: ОМИ М-2/2
 Местное время (UTC): +2/+3
 Режим работы (UTC): лето — 06.00-15.00; зима — 07.00-14.00
 Принимаемые воздушные суда (ВС): Ту-154, Ту-134, Ан-12, Ан-24, Як-40, Ан-32, Ан-26, Як-42, Ил-76, Ми-26, Ми-8, Л-410, вертолеты всех типов
 Дополнительная информация:
 1961 г. — прием первого рейса самолета Ан-24 из Киева;
 1979 г. — переход в пос. Чернобаевку;
 наличие таможенного поста, служб ветеринарного, карантинного и санитарного контроля.

Официальный сайт Аэропорт «Херсон».

Водный транспорт 

Водный транспорт Херсона представлен морским и речным портом и двумя речморвокзалами.
С 2006 г. увеличилось количество рейсов. Теплоходы отправляются не в один из выходных, а каждый выходной. Время отправления при этом не изменяется и совпадает со временем отправления в будние дни. Навигация начинается с марта.

Рейсы проводятся не только по реке Днепр, а также в Днепровский лиман.

 Херсонский морской торговый порт
 Херсонский речной порт
 Херсонский речморвокзал

Железнодорожный транспорт 
В состав железнодорожного транспорта входят железнодорожный вокзал, локомотивное и вагонное депо и железнодорожные станции Херсон-порт, Херсон-восточный, Киндийка, Путейская.

Примечания

Ссылки 
 Транспорт Херсона
 Аэропорт «Херсон

Транспорт Херсона